Sonny Karlsson (né le  à Älvdalen en Suède) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie 
Formé au Älvdalens HK, il rejoint les équipes de jeunes du Mora IK. Il débute avec l'équipe première dans l'Allsvenskan, le deuxième niveau suédois en 2012. Lors de la saison 2014-2015, il tente sa première expérience à l'étranger dans la GET ligaen avec le Manglerud Star Ishockey. En 2015, il signe aux Diables Rouges de Briançon dans la Ligue Magnus. Il retrouve l'entraîneur Patric Wener qui l'a entraîné à Mora.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| rowspan=2|2011-2012 || Mora IK || Allsvenskan || 4|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| IFK Ore || Division 1 || 4|| 2|| 2|| 4|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || Mora IK || Allsvenskan || 34|| 3|| 5|| 8|| 20|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || Mora IK || Allsvenskan || 47|| 9|| 6|| 15|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=2|2014-2015 || Mora IK || Allsvenskan || 24|| 1|| 0|| 1|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Hudiksvalls HC || Division 1 || 8|| 5|| 2|| 7|| 33|| 4|| 1|| 2|| 3|| 2
|-
| 2014-2015 || Manglerud Star || GET Ligaen || 4|| 0|| 0|| 0|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016 || Diables rouges de Briançon || CdlL || 5|| 0|| 3|| 3|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016 || Diables rouges de Briançon || Ligue Magnus || 26|| 6|| 19|| 25|| 14|| 7|| 2|| 2|| 4|| 20
|-
| rowspan=2|2016-2017 || Halmstad Hockey || Division 1 || 16|| 3|| 11|| 14|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Östersunds IK || Division 1 || 18|| 4|| 11|| 15|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2017-2018 || Kristianstads IK || Division 1 || 25|| 8|| 9|| 17|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2018-2019 || Mörrums GoIS IK || Division 1 || 13|| 6|| 5|| 11|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2018-2019 || Hull Pirates || NIHL|| 26|| 27|| 48|| 75|| 24|| 6|| 7|| 12|| 19|| 0
|-
| rowspan=2|2019-2020 || Malungs IF || Division 1 || 11|| 4|| 8|| 12|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Orsa IK  || Division 2 || 14|| 13|| 13|| 26|| 81|| 4|| 2|| 3|| 5|| 0
|-
| 2020-2021 || Orsa IK || Division 2 || 
|-
| 2021-2022|| Orsa IK || Division 2 ||  ||

Références 

Naissance en mars 1993
Naissance dans le comté de Dalécarlie
Joueur suédois de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du Mora IK
Joueur des Diables rouges de Briançon